Ordensband steht für
 Band, an dem eine Ordensinsignie befestigt wird, siehe Ordensdekoration#Ordensband

Schmetterlingsarten:
 Blaues Ordensband (Catocala fraxini)
 Braunes Ordensband (Minucia lunaris)
 Gelbes Ordensband (Catocala fulminea)
 Rotes Ordensband (Catocala nupta)
 Schwarzes Ordensband (Mormo maura)
 Weißes Ordensband (Catephia alchymista)

Siehe auch:

 Rotes Ordensband (Begriffsklärung), weitere Catocala